Zara Anne Elizabeth Tindall (de soltera, Phillips; Londres, 15 de mayo de 1981) es la segunda y única hija de Ana, princesa real del Reino Unido, y de su primer marido, el capitán Mark Phillips. Es, por lo tanto, nieta de la reina Isabel II y de su esposo, el príncipe Felipe, duque de Edimburgo. Por nacimiento tiene un puesto en la línea de sucesión al trono británico y de los reinos de la Mancomunidad de Naciones.

Nacida en 1981, Zara, al igual que su hermano Peter no goza de un título o tratamiento real por decisión de sus padres, pero si ocupa un puesto en la línea de sucesión al trono británico. 

Una ecuestre de élite, ha ganado el Eventing World Champion, el Campeonato Mundial en Aquisgrán y fue votada en 2006 como Deportista del año de la BBC (un premio que a su madre le fue otorgado en 1977). Zara fue nombrada Miembro de la Orden del Imperio Británico (MBE) en 2006 por su servicio a la equitación.

Zara tiene un hermano mayor, Peter Phillips, nacido el 15 de noviembre de 1977, y dos hermanas de padre, Felicity Tonkin, nacida en 1985, de la amante de su padre, Heather Tonkin, y Stephanie Phillips, nacida el 2 de octubre de 1997, de la segunda esposa de su padre, Sandy Pflueger.

Infancia y juventud 
Zara nació en el Hospital de St. Mary's en Paddington, Londres. Fue bautizada el 27 de julio de 1981 en el Castillo de Windsor, tiene cinco padrinos: su tío el príncipe Andrés, duque de York, Leonora Anson, Condesa de Lichfield, Lady Helen Stewart, Andrew Parker-Bowles y Hugh Thomas.

Zara comenzó su educación en la escuela de enfermería de Minchinhampton. Después cursó en Beaudesert Park School y Port Regis Prep School, antes de completar su educación en Gordonstoun en Moray, Escocia. Tiempo después se graduó como fisioterapeuta especializándose en Fisioterapia equina en la Universidad de Exeter.

Durante su tiempo en la escuela, se distinguió en varias actividades deportivas y representó a sus escuelas en hockey, atletismo y gimnasia.

Ecuestre 

Siguiendo los pasos de sus padres, Zara es una consumada amazona. En junio de 2003, Zara anunció que había conseguido un convenio de patrocinio con Cantor Index, una compañía líder en asegurar cubrir los costos para las carreras ecuestres.

Junto con su caballo "Toytown", ha ganado medallas de oro tanto individuales como en equipo en 2005, en el European Eventing Championship en Blenheim, una medalla de oro individual y una de plata en equipo en el FEI World Equestrian Games en Aquisgrán, Alemania, ganando el Eventing World Champion.

Fue una de las seleccionadas para participar en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 montando a "Toytown". Fue una de los cinco miembros del equipo británico durante esos Juegos, que tuvieron lugar en Hong Kong. Finalmente, Zara no pudo competir debido a una lesión de su caballo.Zara Phillips debutó en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 en la categoría Concurso completo por equipos, ante la atenta mirada de sus familiares más cercanos, consiguiendo la medalla de Plata en dicha categoría. Su caballo fue High Kingdom.

Compromisos reales 
Como nieta mayor de la reina Isabel II, Zara lleva a cabo deberes reales en nombre de la Familia Real. En 2003, Zara y su madre, la princesa real, tomaron parte en el primer doble nombramiento de embarcaciones en el Reino Unido. La princesa real nombró a los cruceros de P&O "Oceana" y "Zara" y su embarcación hermana "Adonia".

Zara frecuentemente atiende varios eventos de caridad y ha apoyado ciertas causas por su cuenta, principalmente para lesiones de columna vertebral, caridades ecuestres y de niños.

Vida personal 
Su relación controvertida con su exprometido Richard Johnson, con el que vivió cinco años, atrajo la atención de los paparazzi británicos. La pareja se separó en noviembre de 2003.

En diciembre de 2010 se anunció el compromiso de Zara con Mike Tindall, jugador de rugby del Gloucester Rugby y que fue parte del equipo en la Copa Mundial Inglesa en 2003. La pareja contrajo matrimonio el 30 de julio de 2011 en la parroquia de Canongate Kirk, en Edimburgo, Escocia, ante 400 invitados. Se informó que Zara seguiría utilizando profesionalmente su apellido de soltera y sólo utilizaría el apellido Tindall en su vida privada.

 En julio de 2013 saltó la noticia que Zara estaba embarazada de su primer hijo. Dio a luz a su primera hija, Mia Grace Tindall, el 17 de enero de 2014 en el Gloucestershire Royal Hospital. La niña, que actualmente ocupa el vigésimo puesto en la línea de sucesión al trono británico, fue bautizada el 30 de noviembre de 2014 en la iglesia de San Nicolás, en Cherrington. En noviembre de 2016 la Casa Real Británica anunció que Zara estaba embarazada por segunda vez. En diciembre de ese mismo año se dio a conocer que Zara había sufrido un aborto (posteriormente, en 2017 sufrió otro). Tiempo después, en julio de 2018, Phillips dio a conocer en una entrevista que tuvo dos abortos espontáneos en total. En enero de 2018, el Palacio de Buckinham dio a conocer un nuevo embarazo de Zara. El 18 de junio de 2018 nació la segunda hija del matrimonio, Lena Elizabeth Tindall, en la Unidad de Maternidad del Stroud General Hospital. Fue bautizada el 17 de marzo de 2019 en la iglesia de San Nicolás, en Cherrington (lugar donde anteriormente había sido bautizada su hermana mayor). Su padrino es el príncipe Enrique, duque de Sussex. En diciembre de 2020, Zara y su marido anunciaron que se encontraban esperando su tercer hijo. Su tercer hijo, un niño llamado Lucas Philip, nació el 21 de marzo de 2021. El bautizo de Lucas Philip tiene lugar en la capilla real de Todos los Santos, Windsor Great Park, el 21 de noviembre de 2021 (conjunto con su primo August Brooksbank).

Zara es madrina de su sobrino, el príncipe Jorge de Gales, primer hijo del príncipe Guillermo y de su esposa, la princesa Catalina.

Distinciones honoríficas 
Nacionales
  Miembro de la Excelentísima Orden del Imperio Británico (MBE, 30/12/2006).
  Medalla conmemorativa del Jubileo de Oro de Isabel II (06/02/2002).
  Medalla conmemorativa del Jubileo de Diamante de Isabel II (06/02/2012).
  Medalla conmemorativa del Jubileo de Platino de Isabel II (06/02/2022).

Línea de Sucesión

Ancestros

Referencias 

Personas de Londres
Jinetes de concurso completo
Familia Mountbatten-Windsor
Nobles de Reino Unido
Medallistas olímpicos de plata de Londres 2012
Miembros de la Orden del Imperio Británico